Birkby – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Birkby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Birkby – miejscowość w Kirklees, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)